Nordatlantikpakt steht für:

 die NATO, Militärbündnis europäischer und nordamerikanischer Staaten
 den Nordatlantikvertrag als Rechtsgrundlage obiger Organisation